Niemcy:
 Longerich – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Heinz Longerich – niemiecki redaktor
 Peter Longerich – niemiecki historyk